Tacito – nome proprio di persona italiano maschile
Marco Claudio Tacito – imperatore romano
Publio (o Gaio) Cornelio Tacito – storico romano
Tacito – denominazione informale attribuita al treno intercity Terni-Milano

Altri progetti